T43 steht für:
 Cooper T43, ein Formel-2-Rennwagen aus den 1950er Jahren
 Siemens & Halske T43, ein Fernschreiber zur verschlüsselten Datenübertragung
 SJ T43, eine Diesellok-Baureihe der Schwedischen Staatsbahnen 
 T43 (Paralympics), eine Startklasse der paralympischen Sportarten

T-43 steht für:
 Suchoi T-43, ein Flugzeug aus den 1950er Jahren
 T-43, ein Prototyp eines mittleren Kampfpanzers der Roten Armee, der von 1942 bis 1943 eingesetzt wurde
 T-43, eine Militärversion der Boeing 737-200 der United States Air Force

T43